Klasyfikacja medalowa Letnich Igrzysk Paraolimpijskich 2016 – zestawienie państw, reprezentowanych przez narodowe komitety paraolimpijskie, uszeregowanych pod względem liczby zdobytych medali na XV Letnich Igrzyskach Paraolimpijskich w 2016 roku w Rio de Janeiro.

W ramach igrzysk przeprowadzono 528 konkurencje w 22 dyscyplinach sportowych, w tym w kajakarstwie i triathlonie, które po raz pierwszy zostały włączone do kalendarza igrzysk paraolimpijskich. We wszystkich zawodach wzięło udział 4328 sportowców (2657 mężczyzn i 1671 kobiet) z 159 krajów oraz z dwuosobowego komitetu niezależnych paraolimpijczyków. 

Medale zdobyli reprezentanci 83 państw, a przynajmniej jeden złoty medal wywalczyli sportowcy z 63 państw. 

Pierwsze medale igrzysk paraolimpijskich dla swoich krajów zdobyli: Zwiad Gogoczuri dla Gruzji w kategorii 90 kg w judo mężczyzn, Abdulqadir Abdulrahman dla Kataru w pchnięciu kulą klasy F34 mężczyzn, Edmilsa Governo dla Mozambiku w lekkoatletycznym biegu klasy T20 na 400 m kobiet, Gracelino Tavares Barbosa dla Republiki Zielonego Przylądka w lekkoatletycznym biegu klasy T20 na 400 m mężczyzn, David Emong dla Ugandy w kolarstwie klasy T46 (tricykl) mężczyzn i Lê Văn Công dla Wietnamu w kategorii 49 kg w podnoszeniu ciężarów mężczyzn. Dla Republiki Zielonego Przylądka był to jednocześnie pierwszy medal, wliczając występy w igrzyskach olimpijskich. Zwiad Gogoczuri i Lê Văn Công zostali jednocześnie pierwszymi mistrzami paraolimpijskimi ze swoich krajów.

Pierwsze złote medale paraolimpijskie dla swoich państw zdobyli także: Zulfija Gabidullina dla Kazachstanu w pływackim wyścigu kobiet na 100 metrów stylem dowolnym, Mohamad Ridzuan Mohamad Puzi w lekkoatletycznym biegu na 100 m klasy T36 i Muhammad Ziyad w pchnięciu kulą dla Malezji oraz Khusniddin Norbekov dla Uzbekistanu w rzucie dyskiem klasy F37.

Klasyfikacja państw 
Poniższa tabela przedstawia klasyfikację medalową państw, które zdobyły medale na Letnich Igrzyskach Paraolimpijskich 2016 w Rio de Janeiro, sporządzoną na podstawie tabeli medalowej Międzynarodowego Komitetu Paraolimpijskiego. Klasyfikacja posortowana jest najpierw według liczby osiągniętych medali złotych, następnie srebrnych, a na końcu brązowych. W przypadku, gdy dwa kraje zdobyły tę samą liczbę medali wszystkich kolorów, o kolejności zdecydował porządek alfabetyczny.

Przypisy 

Letnie Igrzyska Paraolimpijskie, Rio de Janeiro 2016